Энтони Ховард Голдуин (, род. 20 мая 1960, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр и режиссёр. Наиболее известен по роли Карла Брюнера — антагониста в фильме «Привидение», за которую был номинирован на премию «Сатурн» (1991) как лучший актёр второго плана, и Фицджеральда Гранта, президента США, в сериале Шонды Раймс «Скандал».

Биография 
Родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Тони — сын актрисы  и продюсера . Бабушка и дедушка актёра по отцовской линии — актриса Фрэнсис Говард и киномагнат Сэмюэл Голдуин, соответственно. Бабушка и дедушка со стороны матери — драматург Сидни Ховард («Унесённые ветром») и актриса Клэр Имс. Актёр учился в колледже «Hamilton» в Клинтоне и Брандейском университете, где окончил бакалавриат по изобразительным искусствам. Кроме того проходил обучение в Лондонской академии музыкального и драматического искусства.

Голдвин служит послом борьбы с раком и членом правления организации по оказанию гуманитарной помощи.

Личная жизнь 
Голдуин женат на производственном дизайнере Джейн Маски. Пара воспитывает двух дочерей — Анну и Тесс.

Фильмография

Актёр

Кино

Телевидение

Игры

Режиссёр, сценарист, продюсер

Примечания

Ссылки 

Выпускники Брандейского университета
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Кинорежиссёры США